ETA:
 ETA () — Очікуваний час прибуття
 ETA — підпільна баскська лівонаціоналістична організація
 ETA S.A. — швейцарська фабрика, спеціалізується на виробництві запчастин і механізмів для годинників
 ETA Systems — збанкрутілий виробник суперкомп'ютерів ETA10
 Employment and Training Administration — підрозділ Міністерства праці США
 Eta — німецький планер